Classe Kirov pode se referir a:
 Classe Kirov (cruzadores pesados), designada Projeto 26, uma classe de cruzadores pesados operada pela Marinha Soviética entre 1938 e 1970.
 Classe Kirov (cruzadores de batalha), designada Projeto 1144, uma classe de cruzadores de batalha operada pela Marinha Soviética e Marinha da Rússia desde 1980.